Пакистан на IV играх Исламской солидарности, проводившихся с 12 по 22 мая в столице Азербайджана, городе Баку, представили 200 спортсменов в 14 видах спорта.

Медали 
Пакистан с 3 серебряными и 9 бронзовыми медалями завершил соревнования на 27 месте. Медали были получены в следующих дисциплинах:

Примечания 

П